Прямая передача — режим работы механической коробки передач, когда крутящий момент передаётся напрямую с первичного вала на вторичный.
 Прямая передача (C++) — идиоматический механизм переноса атрибутов параметров в процедурах обобщённого кода языка программирования C++.